Low Budget steht für:
 Low Budget (Album), Musikalbum von The Kinks (1979)
 Low Budget (Lied), Musikstück von The Kinks (1979)

Siehe auch:
 Low-Budget-Film, Filmproduktion mit geringem Budget
 Low-Budget-Rallye, Rallye mit geringen Teilnehmergebühren